Rača je lahko:
 Rača, Bajina Bašta (Srbija)
 Rača, Kuršumlija (Srbija)
 Rača, Priboj (Srbija)
 Rača (Slovenija)
 Rača, Šumadijski okraj
Rača, pritok Kamniške Bistrice